Homebrew (englisch für heimgebraut) steht für:

 Homebrew, von Privatpersonen erstellte Computerprogramme für Spielkonsolen
 Homebrew (Album, Neneh Cherry), Musikalbum von Neneh Cherry, veröffentlicht 1992
 Homebrew (Album, Steve Howe), Musikalbum von Steve Howe, veröffentlicht 1996
 Homebrew (Paketverwaltung), eine Paketverwaltungssoftware für Mac OS X
 Haus- und Hobbybrauen, die private Herstellung von Bier

Siehe auch:
 Homebrew Computer Club